Jméno Starý pivovar nese více sídel:
 Starý pivovar Kroměříž –  Měšťanský pivovar z 16. století v Kroměříži se stálou Expozicí Karla Kryla
 Starý pivovar Křimice –  pivovar z roku 1694 stojící vedle zámku v obci Křimice